Die Hochzeit steht für:

 Die Hochzeit (Oper) von Richard Wagner (1832)
 Die Hochzeit (Tschechow), Schauspiel von Anton Tschechow (1890)
 Die Hochzeit, ursprünglicher Titel von Die Kleinbürgerhochzeit, Schauspiel von Bertolt Brecht (1916)
 Die Hochzeit (Ismail Kadare), Roman (1967/1968)

Filmtitel:
 Die Hochzeit (1944), sowjetischer Film von Isidor Annenski
 Die Hochzeit (1968), französischer Film von Claude Berri
 Die Hochzeit (1973), polnischer Film von Andrzej Wajda
 Die Hochzeit (1997), deutscher Kurzfilm von Husam Chadat
 Die Hochzeit (2002), deutscher Fernsehfilm von Matthias Steurer
 Die Hochzeit (2016), österreichischer Kurzfilm von Sebastian Gerold
 Die Hochzeit (2020), deutscher Spielfilm von Til Schweiger

Siehe auch:
 Hochzeit (Begriffsklärung)